Dans le solfège, le tempo est l'allure (la rapidité relative, la vitesse, ou encore, le mouvement) à laquelle va la musique.

Le mot tempo est aussi utilisé dans le cadre des échecs pour désigner un gain en unité de temps, c'est-à-dire un coup, lorsque l'adversaire a dû ajuster sa défense. Ce tempo gagné est un avantage mis à profit pour développer son jeu.

Personnes 
 Tempo, surnom de Svetozar Vukmanović, un cadre communiste monténégrin
 Tempo, dit aussi Tempo One, graffeur français issus du collectif de graffiti parisien " NOK ou Nok Crew " 
 Nino Tempo, acteur et compositeur américain

Médias 
Tempo peut désigner :
 Tempo, hebdomadaire indonésien ;
 Tempo, hebdomadaire italien ;
 Tempo, hebdomadaire mozambicain ;
 Il Tempo, quotidien italien ;
 Tempo, une radio locale du Finistère ;
 Tempo (anciennement MTV Tempo), une chaîne de télévision caribéenne du groupe CaribVision ;
 Tempo, chaîne de télévision pour l'Outre-Mer appartenant à RFO.

Titre 

 Tempo, roman de Camille Bourniquel paru en 1977 ;
 , série de jeux vidéo de plates-formes créée par  en 1995 :
 Tempo, premier jeu vidéo de cette franchise, sorti sur la console 32X en 1995.
 Tempo, film américain réalisé par Éric Styles en 2003, avec Melanie Griffith ;
 Tempo, single du boys band sud-coréano-chinois EXO, sorti en 2018.

Autres 
 Tempo, un constructeur automobile allemand
 Tempo, nom de code du système d'exploitation Mac OS 8
 TEMPO, en chimie, le radical stable (2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-1-yl)oxy

Mots composés 
 Downtempo, courant musical issu du trip hop et de la world music
 Tempo Latino, association qui organise des festivals de musiques sud-américaines